Planten
 Wilde peer, boomsoort
 Peer (geslacht) (Pyrus), geslacht uit de rozenfamilie

Aardrijkskunde
 Peer, plaats in de Belgische provincie Limburg

Informatica
 Peer-to-peer (p2p), systeem van gelijkwaardige computers in een netwerk

Literatuur
 Peer Gynt, toneelstuk van Henrik Ibsen

Muziek
 Blues Peer, Belgisch muziekfestival
 Peer Gyntsuite, muziekwerk van Edvard Grieg

Personen met de achternaam (van) Peer
 Berry van Peer, Nederlands darter
 Shahar Peer, Israëlisch tennisspeelster
 Bart Van Peer, Belgisch acteur en scenarist

Sport
 Criterium van Peer, een na-Tourcriterium in de Belgische plaats Peer
 Peerder Sportvrienden, Peer SV, een voetbalclub uit de Belgische plaats Peer

Voornaam
Peer, jongensnaam

Voorwerp
 Peertje of gloeilamp

Andere
 Life peer, een niet-erfelijke adellijke waardigheid met de titel van baron(es), gecreëerd voor leden van het Britse Hogerhuis
 Peer education, vorm van gezondheidszorg
 Peergroup, een groep samengesteld uit gelijken
 Peer-mediation, vorm van conflictbemiddeling (mediation) tussen leeftijdsgenoten
 Peerreview, collegiale toetsing

Zie ook 
 Ui (bouwkunst), uivormige of peervormige bekroning van een toren